JPM steht für:

 Aktiensymbol von JPMorgan Chase
 Jingle Punks Music

JPM